Curra - crime sexual

Filmes pornográficos
A Menina do Sexo Diabólico - filme de 1987 relançado posteriormente sob o título de "A Curra"
Brasileirinhas - produtora de filmes que lançou em 2007 um filme intitulado "Curra"

Veja também
Cura

Desambiguação